est la formule brute de plusieurs isomères.

 Désoxyose
 2-désoxyglucose, numéro CAS 
 fucose ou 6-désoxygalactose, numéro CAS  (L) &  (D)
 fuculose ou 6-désoxytagatose, numéro CAS  (L)  &  (D) &  (DL)
 quinovose ou 6-désoxyglucose, numéro CAS 
 pneumose ou 6-désoxytalose, numéro CAS 
 rhamnose, numéro CAS  (L),  (D) &  (DL)
 sorbitane, numéro CAS